HQ kan avse:

 HQ (inspelningsstudio) – den inspelningsstudio som heavy metal-bandet Metallica har använt sedan år 2002
 Chase HQ – eett racingspel från 1988

Banker och fondkommissionärer 
Hagströmer & Qviberg (H&Q)) – tidigare svensk fondkommissionär bildad 1990. Ingår numera i HQ Bank.
HQ.se – grundat 1999 av Hagströmer & Qviberg 1999 och tog år 2001 namnet Avanza
HQ Bank (tidigare Hagströmer & Qviberg)  svensk investment- och privatbank. Bildad genom en fusion mellan Hagströmer & Qviberg och HQ.se Fonder.
 HQ-rättegångarna – en beteckning på de brotts- och skadeståndsrättegångar, som följt på HQ Banks kollaps 2010

Se även 
 Högkvarter